Distrito de Aveiro — distrito em Portugal
 Região de Aveiro — sub-região de Portugal
 Aveiro — cidade capital do distrito de Aveiro, Portugal
 Aveiro (Pará) — cidade no Pará, Brasil
 Ria de Aveiro — sistema lacunar em Portugal
 Diocese de Aveiro — diocese portuguesa

Ver também 
 Aveiras

Desambiguações de topônimos